Палац дожів (Венеція) — палац дожів у місті Венеція
 Палац дожів (Генуя) — палац дожів у місті Генуя